

Patronyme 

 Jean Baptiste Antoine Suard (1733-1817), homme de lettres français ;
 Amélie Suard (1750-1830), sa femme, écrivaine française ;
 Pierre Suard (1934-), homme d’affaires français.